Александр Антонович Ляховский (5 февраля 1946, Тбилиси, ГССР, СССР — 3 февраля 2009, Москва, Россия) — российский военный деятель и публицист военно-исторической тематики, автор множества статей и пяти книг, исследователь Афганской войны, генерал-майор. Член Союза писателей России.

Биография 
Летом 1964 года, окончив 83-ю Тбилисскую среднюю школу, поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР, которое окончил с золотой медалью в 1968 году, после чего был направлен на службу в Прикарпатский военный округ.

В августе — ноябре 1968 года участвовал в событиях по подавлению антисоциалистического выступления в Чехословакии.

В октябре 1971 года был направлен для прохождения военной службы в Группу советских войск в Германии.

Окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе (1977), где учился с 1974 года. В звании капитана был назначен на должность старшего офицера-оператора Главного оперативного управления Генерального штаба.

В 1983 году посещал Эфиопию, в 1984 году — Анголу (дважды).

Окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. Ворошилова, где учился в 1985—1987 годах. Затем в 1987—1989 годах в составе Оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане, с 1988 года назначен ближайшим помощником её руководителя генерала армии Валентина Варенникова.

В 1990 году стал первым заместителем начальника Оперативного управления Главного штаба Сухопутных войск.

В 1990-х годах принимал участие в нормализации обстановки в Армении, Южной Осетии, Прибалтике, Таджикистане, на Северном Кавказе, занимался вопросами обеспечения боевых действий в Чечне.

В 2000—2001 годы находился в Республике Ангола, где исполнял обязанности консультанта заместителя начальника Генерального штаба ВС Анголы по оперативным вопросам.

В марте 2002 года вышел в запас.

В соавторстве с Вячеславом Некрасовым написал книгу «Гражданин. Политик. Воин.», посвящённую Ахмад Шаху Масуду. По его последней книге был снят фильм «Афганская война».

Скончался в Москве 3 февраля 2009 года.

В 2009 году специальная премия Артёма Боровика за лучшую работу об афганской войне (в связи с 20-летием вывода советских войск из Афганистана) посмертно была присуждена Ляховскому за его книгу «Трагедия и доблесть Афгана». Премию получила вдова Татьяна.

Награды 
Награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине» III степени, тремя орденами Республики Афганистан, а также 16 медалями.

Библиография 
 1991 — «Тайны афганской войны» («Планета», в соавторстве с Вячеславом Забродиным).
 1995 — «Трагедия и доблесть Афгана» («Искона»).
 1999 — «Пламя Афгана» («Вагриус»).
 2007 — «Гражданин. Политик. Воин.» («Гриф и К», в соавторстве с Вячеславом Некрасовым).
 2009 — «Игра в Афганистан» (Типография «Наука», в соавторстве с Сергеем Давитая).
Автор сценариев для документальных фильмов «История группы А („Альфа“)», «Операция в Кабуле в декабре 1979 года», «Последний солдат».

Статьи 
 Кровавая бойня на Южном Саланге

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Афганской войны (1979—1989)
Члены Союза писателей России
Награждённые золотой медалью МО СССР «За отличное окончание военного вуза»
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища